Chuschi steht für:

 Chuschi, Bezirk in der Provinz Lugar, Afghanistan, siehe Khoshi
 Chuschi (Peru), Hauptort des Distrikts Chuschi,  Provinz Cangallo, Region Ayacucho, Peru
 Distrikt Chuschi, Distrikt in der Provinz Cangallo, Region Ayacucho, Peru